Георгий Ярославич — князь муромский, предположительно, сын князя Ярослава Георгиевича. Местночтимый муромский святой. День памяти — 23 июня (6 июля) (Собор Владимирских святых).

Биография
В летописной статье под 1351 годом говорится, что Георгий "обнови град свой, отчину свою Муром, запустевший отдавна, от первых князей" и поставил двор свой в городе. Его примеру последовали бояре и вельможи, купцы и чёрные люди. Храмы при этом князе были обновлены и снабжены иконами.

В 1354 году на Муром напал князь Фёдор Глебович, который изгнал Георгия из города и сам сел на Муромском княжении. Фёдор Глебович в том же 1354 году в сопровождении многих муромцев отправился в Орду, вероятно, для санкционирования своего захвата ханской властью. Спустя неделю в Муром явился Георгий и, собрав, как говорит летопись, "остаточные люди", также пошел в Орду судиться с Фёдором, "и бысть велик суд" перед ордынскими князьями. Федор выиграл дело: Муромское княжество отдано было ему, в его же распоряжение выдан был и Георгий, которого новый муромский князь держал в заточении.

Умер примерно в 1355 году.

Иконография
На иконе «Житие Константина, Михаила и Феодора» из Благовещенского монастыря (ныне в музее) изображён с нимбом. Под изображением надпись «Святой благоверный князь Георгий».

Источники
ПСРЛ: IV, 60, 99; VII, 215—216, 244; VIII, 9.
Никоновская летопись: III, 193—194, 205.

Ссылки
ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ
Муромские святые 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Благоверные
Князья муромские
Рюриковичи по алфавиту